Solea steht für:
 Solea (Gattung), eine Gattung der Seezungen
 Solea (Kirchenbau), erhöhter Gang in einer frühchristlichen oder byzantinischen Kirche, der Bema und Ambo miteinander verbindet
 Solea (Zypern), Tal auf Zypern mit drei Kirchen des UNESCO-Weltkulturerbes
 Solea (Schiff, 1974), ehemaliger Fischereiforschungskutter
 Solea (Schiff, 2004), Fischereiforschungsschiff
 Soléa (Verkehrsbetrieb), Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs in der Agglomeration von Mülhausen im Elsass

Siehe auch:
 Soleá